Самостоятельное участие сборной Сербии в летних Олимпийских играх 2008 в Пекине было вторым за последние 96 лет. После 1912 сербские спортсмены участвовали в сборной Королевства Югославия, Федеративной Народной Республики Югославия, Социалистической Федеративной Республики Югославия, независимых олимпийских участников, Союзной Республики Югославия и в 2004 — Сербии и Черногории.

Медали 

В неофициальном общекомандном зачёте сборная Сербии заняла 61 место, завоевав одну серебряную и две бронзовые медали. К тому же, если не брать в расчёт медали Югославии и СиЧ, это первые награды, завоёванные сборной под флагом Сербии, так как в 1912 сербским спортсменам не удалось завоевать ни одной медали.

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-F. Участвовало три спортсмена в двух дисциплинах.
 Мужчины

 Женщины

Борьба 

Участвовало два спортсмена в одном виде борьбы — греко-римской, но в разных весовых категориях — до 55 и до 60 кг.

Водное поло 

Участвовало 13 спортсменов мужской команды. Главный тренер — Деян Удовичич

Волейбол 

Участвовало 24 спортсмена мужской и женской команд — самая большая сербская спортивная делегация на Олимпиаде 2008.

Велосипедный спорт 

Участвовали два спортсмена в одной дисциплине — групповой шоссейной гонке, которые из 90 финишировавших заняли 66-е и 84-е места.

Лёгкая атлетика 

Участвовало 10 спортсменов — 5 женщин, 5 мужчин, в 10 дисциплинах

Настольный теннис 

Участвовал один спортсмен, который не смог достичь значительных результатов.

Плавание 

Участвовало 9 спортсменов — 4 женщины и 5 мужчин, в 11 дисциплинах.

Стрелковый спорт 

Участвовало 5 спортсменов — 2 женщины и 3 мужчины, в 9 дисциплинах.

Теннис 

Было заявлено пять спортсменов, но Ана Иванович из-за травмы не смогла приступить к соревнованиям. Новак Джокович завоевал бронзовую медаль в мужском одиночном разряде, а Елена Янкович в женском одиночном разряде смогла выйти в четвертьфинал.

Футбол 

Участвовало 18 спортсменов мужской сборной. Главный тренер — Мирослав Джукич

См. также

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20090228053501/http://www.oks.org.rs/pek11.htm Olimpijski tim Srbije na XXIX Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine

Страны на летних Олимпийских играх 2008 года
Спорт в Сербии в 2008 году